In the Flesh puede referirse a:

 In the Flesh e In the Flesh?, canciones de la banda de rock británica, Pink Floyd
 In the Flesh – Live, álbum del músico y compositor británico, Roger Waters.
 In the Flesh, serie de televisión de la BBC.